

Населені пункти та їхні частини
 Заґони — село в гміні Тухоме Битівського повіту Поморського воєводства
 Заґони — село в гміні Любоміно Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Заґони — частина села Бур-Заяцинський в гміні Пшистайнь Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Заґони — лісова осада в гміні Клюкі Белхатовського повіту Лодзинського воєводства

Примітки